Filzmoosbach ist der Name folgender Flüsse:

 Filzmoosbach (Wiesent), Zubringer zur Wiesent (Donau) in der Oberpfalz
 Filzmoosbach (Erlauf), linker Zubringer zur Erlauf bei Gaming, Niederösterreich